Остёр — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Остёр — село в Рославльском районе Смоленской области России
 Остёр — город в Козелецком районе Черниговской области Украины.

Реки 
 Остёр — река в Черниговской области Украины, приток Десны.
 Остёр — река в Смоленской области России, приток Сожа.
 Остёр — река в Медвежьегорском районе Республики Карелии.

См. также 
 Остер